Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2015 — это профессиональный женский теннисный турнир, проводимый в катарском городе Дохе на открытых кортах с покрытием типа хард.

В 2015 году соревнования прошли в 13-й раз. Турнир относился к категории Премьер, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования прошли с 23 по 28 февраля.

Прошлогодние чемпионы:
 одиночный разряд:  Симона Халеп
 парный разряд:  Пэн Шуай /  Се Шувэй

Общая информация 
Турнир собрал пять представительниц Топ-10 мирового рейтинга. Первым номером посева в одиночном турнире стала Петра Квитова (№ 3 в мире на тот момент). Чешская спортсменка в четвертьфинале проиграла Карле Суарес Наварро. Вторым номером должна была выступить № 4 в мире и прошлогодняя победительница Симона Халеп, однако незадолго до турнира румынская теннисистка вынуждена была сняться с соревнований. По итогу титул в финале разыграли две несеяные теннистки: с одной стороны сетке в решающий матч прошла чешка Луция Шафаржова, а с другой, получившая специальное приглашение на турнир, Виктория Азаренко. Итоговую победу в двух сетах одержала Шафаржова, которая выиграла свой первый одиночный титул с 2013 года. В розыгрыше турнира также приняло участие три представительницы России, но ни одна из них не смогла выйти в четвертьфинал.

В парном турнире главный приз завоевали первые номера посева Ракель Копс-Джонс и Абигейл Спирс. Прошлогодние чемпионки Пэн Шуай и Се Шувэй не защищали свой титул, однако Се приняла участие в турнире. Выступив совместно с Саней Мирзой, она смогла выйти в финал.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Луция Шафаржова обыграла  Викторию Азаренко со счётом 6-4, 6-3.
 Шафаржова выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Азаренко вышла свой 1-й одиночный финал и 33-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

|RD1-seed01=
|RD1-team01= Луция Шафаржова
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=WC
|RD1-team02= Виктория Азаренко
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс''' обыграли  Саню Мирзу /  Се Шувэй со счётом 6-4, 6-4.
 Копс-Джонс выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Спирс выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Катара среди женщин
 WTA Тур 2015
 Премьер турнир WTA
 Открытый чемпионат Катара среди мужчин 2015

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Катар
Теннис
Февраль 2015 года
2015